Серге́й Трофи́мов:
 Трофимов, Сергей Афанасьевич (в монашестве Серафим; 1883—1930-е) — епископ Русской православной церкви, викарий Ярославской епархии.
 Трофимов, Сергей Вячеславович (Трофим; род. 1966) — композитор, музыкант, поэт и певец.
 Трофимов, Сергей Петрович (1924—2000) — миномётчик, полный кавалер ордена Славы.
 Трофимов, Сергей Сергеевич (род. 1995) — российский спортсмен, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, чемпион России.
 Трофимов, Сергей Юрьевич (род. 1961) — российский режиссёр, кинооператор, актёр.